L'edizione 1994 della Coppa Libertadores vide la vittoria del Vélez Sarsfield.

Fase a gironi

Gruppo 1 Colombia, Paraguay 
02.03 Olimpia Asunción - Cerro Porteño Asunción 1:0
04.03 Atlético Junior Barranquilla - Independiente Medellín 0:1
09.03 Independiente Medellín - Olimpia Asunción 0:0
12.03 Atlético Junior Barranquilla - Olimpia Asunción 0:0
16.03 Independiente Medellín - Cerro Porteño Asunción 3:0
18.03 Atlético Junior Barranquilla - Cerro Porteño Asunción 3:2
24.03 Cerro Porteño Asunción - Olimpia Asunción 1:3
24.03 Independiente Medellín - Atlético Junior Barranquilla 0:1
05.04 Olimpia Asunción - Independiente Medellín 0:2
08.04 Cerro Porteño Asunción - Independiente Medellín 0:0
12.04 Olimpia Asunción - Atlético Junior Barranquilla 1:0
15.04 Cerro Porteño Asunción - Atlético Junior Barranquilla 1:0

Gruppo 2 Argentina, Brasile 
13.02 Vélez Sarsfield Buenos Aires - Boca Juniors Buenos Aires 1:1
02.03 Palmeiras San Paolo - Cruzeiro Belo Horizonte 2:0
09.03 Palmeiras San Paolo - Boca Juniors Buenos Aires 6:1
09.03 Cruzeiro Belo Horizonte - Vélez Sarsfield Buenos Aires 1:1
16.03 Boca Juniors Buenos Aires - Cruzeiro Belo Horizonte 1:2
17.03 Vélez Sarsfield Buenos Aires - Palmeiras San Paolo 1:0
23.03 Boca Juniors Buenos Aires - Vélez Sarsfield Buenos Aires 1:2
25.03 Cruzeiro Belo Horizonte - Palmeiras San Paolo 2:1
30.03 Boca Juniors Buenos Aires - Palmeiras San Paolo 2:1
31.03 Vélez Sarsfield Buenos Aires - Cruzeiro Belo Horizonte 2:0
06.04 Cruzeiro Belo Horizonte - Boca Juniors Buenos Aires 2:1
07.04 Palmeiras San Paolo - Vélez Sarsfield Buenos Aires 4:1

Gruppo 3 Ecuador, Perù 
02.03  Emelec Guayaquil - Barcelona Guayaquil 0:1
02.03 Universitario Lima - Alianza Lima 0:1
08.03 Barcelona Guayaquil - Universitario Lima 0:0
11.03  Emelec Guayaquil - Universitario Lima 2:0
15.03 Barcelona Guayaquil - Alianza Lima 3:0
18.03  Emelec Guayaquil - Alianza Lima 3:0
23.03 Alianza Lima - Universitario Lima 1:2
23.03 Barcelona Guayaquil -  Emelec Guayaquil 0:1
05.04 Alianza Lima - Barcelona Guayaquil 2:1
08.04 Universitario Lima - Barcelona Guayaquil 0:0
12.04 Alianza Lima -  Emelec Guayaquil 2:2
15.04 Universitario Lima -  Emelec Guayaquil 2:1

Gruppo 4 Cile, Uruguay 
02.03 Unión Española Santiago - Colo Colo Santiago 1:2
02.03 Defensor Sporting Montevideo - Nacional Montevideo 1:0
08.03 Unión Española Santiago - Defensor Sporting Montevideo 1:0
13.03 Colo Colo Santiago - Defensor Sporting Montevideo 2:0
15.03 Unión Española Santiago - Nacional Montevideo 1:0
18.03 Colo Colo Santiago - Nacional Montevideo 4:2
23.03 Colo Colo Santiago - Unión Española Santiago 3:1
23.03 Nacional Montevideo - Defensor Sporting Montevideo 1:1
05.04 Defensor Sporting Montevideo - Colo Colo Santiago 0:0
08.04 Nacional Montevideo - Colo Colo Santiago 2:0
12.04 Defensor Sporting Montevideo - Unión Española Santiago 1:1
15.04 Nacional Montevideo - Unión Española Santiago 0:1

Gruppo 5 Bolivia, Venezuela 
23.02 Minerven Puerto Ordaz - Marítimo Caracas 2:1
23.02 Bolívar La Paz - The Strongest La Paz 0:0
01.03 Minerven Puerto Ordaz - Bolívar La Paz 1:1
04.03 Marítimo Caracas - Bolívar La Paz 0:2
08.03 Minerven Puerto Ordaz - The Strongest La Paz 5:0
11.03 Marítimo Caracas - The Strongest La Paz 1:1
16.03 Marítimo Caracas - Minerven Puerto Ordaz 4:1
16.03 The Strongest La Paz - Bolívar La Paz 0:0
22.03 Bolívar La Paz - Minerven Puerto Ordaz 4:0
25.03 The Strongest La Paz - Minerven Puerto Ordaz 7:1
05.04 Bolívar La Paz - Marítimo Caracas 2:1
08.04 The Strongest La Paz - Marítimo Caracas 5:0

 São Paulo accede direttamente agli ottavi in quanto campione in carica.

Fase a eliminazione diretta

Collegamenti esterni

Calcio nel 1994
1994